Artema är ett släkte av spindlar. Artema ingår i familjen dallerspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dallerspindlar
Artema